Собкин — фамилия.

Известные носители:
 Собкин, Борис Львович (род. 1949) — тренер российского теннисиста Михаила Южного (с 1993 года). Заслуженный тренер России. 
 Собкин, Владимир Самуилович (род. 1948) — директор Института социологии образования РАО, доктор психологических наук, профессор, академик РАО.
 Собкин, Александр Лазаревич — российский врач.